Копотиловка — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена на левом берегу реки Великая, в 10 км к югу от города Опочка, на автодороге на Себеж ().

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 22 человека, на 2012 год — 15 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района